Łukasz Kubot e Édouard Roger-Vasselin erano i detentori del titolo, ma Kubot ha deciso di non prendere parte alla competizione. Roger-Vasselin ha fatto coppia con Julien Benneteau, ma i due sono stati sconfitti al primo turno da Marcus Daniell e Marcelo Demoliner.

In finale Julio Peralta e Horacio Zeballos hanno sconfitto Mate Pavić e Michael Venus con il punteggio di 6-3, 7-64.

Teste di serie 

  Julien Benneteau /  Édouard Roger-Vasselin (primo turno)
  Oliver Marach /  Fabrice Martin (semifinale)

 Mate Pavić /  Michael Venus (finale)
 Robert Lindstedt /  Aisam-ul-Haq Qureshi (quarti di finale)

Wildcard 

  Grégoire Barrère /  Albano Olivetti (primo turno)

 Jürgen Melzer /  Dominic Thiem (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Moselle Open 2016
ATP World Tour 2016